Just Supposin' — тринадцатый студийный альбом Status Quo. Был спродюсирован Джоном Эденом и записан в Windmill Lane Studios, в Дублине, в Ирландии. Релиз состоялся 17 октября 1980 года. Альбом занял 4 место в UK albums chart.

В том же году в качестве отдельных синглов были выпущены три трека: «» и двойной а-сайд "Lies"/"Don't Drive My Car". В конце ноября 1981 года, после выхода альбома Never Too Late вышла перезаписанная версия песни «». К Just Supposin’ было записано множество сессий, которые были изданы лишь пять месяцев спустя на следующем альбоме.

Песня «Over the Edge» была написана басистом Аланом Ланкастером вместе с , ведущим вокалистом британских групп The Case, Sleepy Talk и Mr. Toad, а также основателем и вокалистом австралийской глэм-рок-группы Hush.

На обложке запечатлён запуск ракеты подводных лодок UGM-84 «Гарпун».

Оценка 

В своём ретро-обзоре рецензент Allmusic особенно оценил набор песен в альбоме, комментируя: «Они соединили ожидаемые буги со странными, но интересными решениями, которые совсем выбивались из моды того года. Что, однако, всё равно в большей степени работает».

Список композиций

Сторона 1 
 «» (Фрэнсис Росси, Берни Фрост) — 4:15
 «Run to Mummy» (Росси, ) — 3:08
 «» (Рик Парфитт, Баун) — 4:30
 «Lies» (Росси, Фрост) — 3:56
 «Over the Edge» (Алан Ланкастер, ) — 4:29

Сторона 2 
<li>«The Wild Ones» (Ланкастер) — 3:53
<li>«Name of the Game» (Росси, Ланкастер, Баун) — 4:26
<li>«Coming and Going» (Парфитт, ) — 6:20
<li>«» (Росси, Фрост) — 5:23

Бонус-трек на переиздании 2005 
<li>«AB Blues» (Росси, Парфитт, Ланкастер, Джон Коглан, Баун) — 4:28

Участники записи 
 Фрэнсис Росси — гитара, вокал
 Рик Парфитт — гитара, вокал
 Алан Ланкастер — бас, вокал
 Джон Коглан — ударные
Дополнительный персонал
  — клавишные
 Берни Фрост — бэк-вокал
  — губная гармоника в треке «Coming And Going»

Примечания

Литература 
 

Альбомы Vertigo Records
Альбомы Status Quo